Peter Eriksson, švedski hokejist, * 12. julij 1965, Kramfors, Švedska.

Eriksson je v švedski ligi igral za klube Kramfors-Alliansen, HV 71 in IF Troja Ljungby, od tega deset sezon za HV 71. Leta 1987 je bil kot 64. izbran na NHL naboru s strani kluba Edmonton Oilers, za katerega je zaigral v sezoni 1989/90, ko je nastopil na dvajsetih tekmah, dosegel pa po tri gole in podaje. Kariero je končal po sezoni 1997/98 pri klubu Nürnberg Ice Tigers v nemški ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in enem svetovnem prvenstvu.

Pregled kariere

|-
| Kramfors-Alliansen
| Švedska 3. liga
| 79/80
|
| 22
| 23
| 19
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kramfors-Alliansen
| Švedska 2. liga
| 81/82
|
| 25
| 8
| 15
| 23
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kramfors-Alliansen
| Švedska 2. liga
| 82/83
|
| 32
| 26
| 20
| 46
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska 2. liga
| 84/85
|
| 10
| 5
| 2
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 85/86
|
| 30
| 7
| 8
| 15
|
| 18
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 86/87
|
| 36
| 14
| 5
| 19
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 87/88
|
| 37
| 14
| 9
| 23
|
| 20
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 88/89
|
| 40
| 10
| 27
| 37
|
| 48
|
| 3
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| -3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cape Breton Oilers
| AHL
| 89/90
|
| 21
| 5
| 12
| 17
|
| 36
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 89/90
|
| 20
| 3
| 3
| 6
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 90/91
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 90/91
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 91/92
|
| 34
| 10
| 12
| 22
|
| 28
|
| 3
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 92/93
|
| 40
| 16
| 15
| 31
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 93/94
|
| 38
| 6
| 7
| 13
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Troja Ljungby
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
| 36
| 16
| 10
| 26
|
| 34
|
| 8
| 3
| 2
| 5
|
| 10
|-
| IF Troja Ljungby
| Švedska 2. liga
| 95/96
|
| 31
| 20
| 10
| 30
|
| 20
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 12
|-
| IF Troja Ljungby
| Švedska 2. liga
| 96/97
|
| 29
| 11
| 20
| 31
|
| 56
|
| 9
| 4
| 2
| 6
|
| 6
|-
| Nürnberg Ice Tigers
| Nemška liga
| 97/98
|
| 32
| 3
| 4
| 7
| -6
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 530
| bgcolor="#7FFF00" | 199
| bgcolor="#7FFF00" | 200
| bgcolor="#7FFF00" | 399
| bgcolor="#7FFF00" | -8
| bgcolor="#7FFF00" | 495
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 30
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1987
Hokejisti Kramfors-Alliansen
Hokejisti HV 71
Hokejisti Cape Breton Oilers
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti IF Troja Ljungby
Hokejisti Nürnberg Ice Tigers